Shin Kanazawa (Ōmiya, 9 de setembro de 1983) é um futebolista profissional japônes, volante, milita no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Omiya Ardija